Кунья — река в России, протекает в Добрянском районе Пермского края. Впадает в реку Косьва в 11 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки в лесном массиве в 5 км к северо-западу от деревни Кыж. Река течёт на север, верхнее течение проходит по ненаселённому лесу, в низовьях река протекает через деревню Кунья. Притоки — Нижняя Кунья, Заболотная (правые). Впадает в Косьву ниже села Перемское.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100008946
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100894
 Код бассейна — 10.01.01.009
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Добрянского городского округа
Притоки Косьвы